La Serie B 1953-1954 è stata la 22ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 13 settembre 1953 e il 6 giugno 1954 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Michele Manenti (Catania) con 15 reti.

Stagione

Avvenimenti
Dopo la mancata promozione dell'anno precedente, il  riuscì a raggiungere la Serie A per la prima volta nella sua storia, con una giornata d'anticipo, vincendo il campionato.
Nel girone d'andata si proposero nella lotta alla promozione le due squadre appena scese dalla Serie A, la  e il , insieme a , ,  e .
Nel girone di ritorno si allontanarono dalle posizioni di vertice prima il Monza e poi le due squadre venete, al loro primo campionato di rilievo dopo anni passati nella zona centrale della classifica.
A una giornata dal termine il  che appariva lanciato verso la promozione, perse a Lodi contro il , e si lasciò raggiungere dalla Pro Patria. Un punto più indietro vi era il Como. Nell'ultimo turno si confermarono a pari merito la squadra lombarda e quella sarda e fu necessario uno spareggio che premiò i bustocchi.
Nel girone di ritorno vi fu il tentativo di recupero del , che ottenne 24 punti e risultò la miglior squadra della seconda metà del campionato.
La lotta per la salvezza si concluse all'ultima giornata, quando la decisiva vittoria dell' sulla  rese inutili i punti conquistati sugli altri campi da  e Fanfulla, che caddero in Serie C. Determinante per la retrocessione dei lombardi fu la penalizzazione di cinque punti inflitta loro dalla Federazione per il caso Gaggiotti, un illecito perpetrato nella gara contro la stessa Alessandria, a metà del girone di ritorno.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1954-1955.
      Retrocessa in Serie C 1954-1955.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Note:
Il Fanfulla ha scontato 5 punti di penalizzazione.
La Pro Patria è stata promossa in Serie A dopo aver vinto lo spareggio in campo neutro con l'ex aequo Cagliari.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953